Аюб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аюб, Серж (род. 1964) — французский скинхед, коммерсант, ультраправый боевик и политик.
 Аюб, Яссин (род. 1994) — нидерландский и марокканский футболист, полузащитник. См. также 
 Айюб — исламский пророк (наби), посланный к народу Израиля.